Ahorn — município do estado da Baviera, Alemanha
 Ahorn (Alta Áustria) — município da Áustria
 Ahorn (Baden) — município do estado de Baden-Württemberg, Alemanha 

Desambiguações de topônimos